Broad Run ist der Name 

folgender Orte in den Vereinigten Staaten

 Broad Run (Maryland)
 Broad Run (Virginia)
 Broad Run Farms (Virginia)

Flüsse
 Broad Run (White Clay Creek)